9-й Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужских молодёжных команд прошёл с 7 по 21 июня 2009 года в двух городах: Джохор-Бару (Малайзия) и Сингапур. Соревнования проходили на стадионах «Taman Daya Hockey Stadium» (Джохор-Бару) и «Sengkang Sports and Recreation Centre» (Сингапур). В турнире приняли участие 20 команд.

Победителями чемпионата в 5-й раз в своей истории стала сборная Германии, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 3:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Австралии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Новой Зеландии со счётом 4:1.

Команды-участницы 
Состав команд-участниц чемпионата был объявлен ФИХ 12 ноября 2008. Ниже команды указаны по соответствующим квалификационным турнирам каждой континентальной конфедерации и отсортированы в соответствии с занятыми на этих турнирах местами. ФИХ представила разделение команд на группы 26 января 2009, а расписание игр 2 февраля 2009.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Предварительный раунд

Группа A 

  Проходят в медальный раунд

Группа B 

  Проходят в медальный раунд

Группа C 

  Проходят в медальный раунд

Группа D 

  Проходят в медальный раунд

Медальный раунд

Группа E 

  Проходят в полуфиналы

Группа F 

  Проходят в полуфиналы

Безмедальный раунд

Группа G

Группа H

Группа I

Плей-офф

За 19-20 места

За 17-18 места

За 15-16 места

За 13-14 места

За 11-12 места

За 9-10 места

За 7-8 места

За 5-6 места

За 1-4 места

Награды

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женских молодёжных команд 2009

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на официальном сайте ФИХ
 Официальный сайт чемпионата (в архиве web.archive.org)
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2009
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Хоккей на траве в Сингапуре
Чемпионаты мира в 2009 году
Чемпионаты мира в Сингапуре
Июнь 2009 года
Чемпионаты мира в Малайзии
Спорт в Малайзии в 2009 году
2009 год в Сингапуре